Ruvuma steht für:

Ruvuma (Region), Region in Tansania
Rovuma, Fluss in Ostafrika
(1427) Ruvuma, Asteroid des Hauptgürtels